SFS peut faire référence à : 
 Secure FileSystem, un ensemble de programmes informatiques.
 Service fixe par satellite.
 Société française de sophrologie.
 Supercomputer File System, un système de fichiers.
 Syndrome de Freeman-Sheldon.
 un syndicat étudiant de Suède.
 sfs est aussi le code ISO 639-3 et IETF de la langue des signes sud-africaine.